Натуральне число 1379
 1379 рік до нашої ери
 1379 рік нашої ери